Giesenberg steht für:

 Giesenberg (Röthenbach), ein Gemeindeteil der Gemeinde Röthenbach (Allgäu), Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Giesenberg (Kaufunger Wald), ein Berg im Kaufunger Wald, Hessen
 Giesenberg (Wuppertal), eine Straße in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Giesenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Giesenberg (1851–1892), deutscher Architekt